Volkonski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Volkonski (1933–2008), russischer Komponist, Dirigent und Cembalist
 Peeter Volkonski (* 1954), estnischer Schauspieler, Rockmusiker und Komponist

Siehe auch:
 Wolkonski